Адольф Тьєр (повне ім'я Луї-Адольф Тьєр, також Адольф Т'єр; фр. Louis-Adolphe Thiers; нар. 15 квітня 1797 — 3 вересня 1877) — французький політичний діяч.

 Тьєр-сюр-Тев (фр. Thiers-sur-Thève) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Тьєр (Пюї-де-Дом) (фр. Thiers) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.